Łóżko
 Łóżko (singel)
 Łóżko (album)